Westmark (gouw), een rijksgouw van nazi-Duitsland

Er zijn in Midden-aarde, in de fictieve boekenserie In de Ban van de Ring, geschreven door Tolkien, twee gebieden met de naam Westmark:
Westmark is de naam van het gebied dat in de Vierde Era aan de Gouw werd toegevoegd.
Westmark is de naam van het meest westelijke gebied van het koninkrijk Rohan.